PNP steht für:
 para-Nitrophenol in der Biochemie
 Partido Nacionalista Peruano, eine peruanische Partei
 Partido Nuevo Progresista, eine puerto-ricanische Partei
 Passauer Neue Presse, Zeitung der Verlagsgruppe Passau
 Pegelnullpunkt, Bezugsniveau für Wasserstandsangaben 
People’s National Party, mehrere Parteien
 Permanent Nail Polish, lange haltender Acryl-Nagellack, siehe Nagelmodellage #Nail-Art
 Philippine National Police, die Polizei der Philippinen
 P-NP-Problem in der theoretischen Informatik
 Polyneuropathie in der Medizin
 Purin-Nukleosid-Phosphorylase in der Biochemie
 Girua Airport (IATA-Code), Flugplatz von Popondetta, Provinz Oro, Insel Neuguinea, Papua-Neuguinea

PnP bzw. P&P steht für:
 Park and play (parknplay), eine Version des Kanu-Wildwasserfahrens an einer Welle
 Pen-&-Paper-Rollenspiel
 Plug and Play, automatische Erkennung von Computerhardware

pnp steht für:
 Pancana (ISO-639-3-Code), austronesische Sprache auf Buton, Indonesien
 pnp oder p-n-p, eine Abfolge von Dotierungen bei Bipolartransistoren

PNP-Ausgang meint:
 Nach positiver Versorgungsspannung schaltender Ausgang eines Sensors, traditionell ein pnp-Bipolartransistor als gestürzt zu denkender Open-Collector-Ausgang

Abkürzung